Тлилапан има више значења:

 Општина Тлилапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлилапан (Тлилапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику